El término Eschbach puede referirse a:

 Eschbach, comuna francesa del departamento del Bajo Rin.
 Eschbach, comuna alemana del estado de Baden-Württemberg.
 Eschbach, comuna alemana del estado de Renania-Palatinado (Rhein-Lahn-Kreis). 
 Eschbach, comuna alemana del estado de Renania-Palatinado (Südliche Weinstraße).
 Eschbach (Usingen), población alemana. 
 Eschbach-au-Val, comuna francesa del departamento del Alto Rin.

Eschbach es también un apellido:
 Andreas Eschbach (* 1959), escritor alemán.
 Daniel Eschbach (* 1973), futbolista alemán.